Die 48. Rallye Portugal war der 4. von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2014. Die Rallye bestand aus 16 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 3. und dem 6. April gefahren.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 3. April) 
Wegen heftigen Regenfällen anfangs Woche konnte am Mittwoch die Besichtigung der Wertungsprüfungen nur unter erschwerten Bedienungen stattfinden. Die Showprüfung für die Zuschauer (zählt nicht als WP) gewann am Abend Jari-Matti Latvala (Volkswagen) vor Henning Solberg (Ford). Nach der ersten und einzigen Wertungsprüfung am Donnerstag war Volkswagen mit drei Autos an der Spritze. Sébastien Ogier führte 1,3 Sekunden vor Jari-Matti Latvala und Andreas Mikkelsen (+2,2 Sekunden). Der erste nicht Volkswagen Polo R WRC folgte auf Rang vier mit Thierry Neuville im Hyundai i20 WRC mit einem Rückstand von 2,9 Sekunden und Kris Meeke im Citroën DS3 WRC.

2. Tag (Freitag, 4. April) 
Dani Sordo (Hyundai) fuhr in der zweiten und dritten Wertungsprüfung die Bestzeit. Nach vier WPs führte Ogier knapp vor Teamkollege Latvala. Mikko Hirvonen im Ford Fiesta RS WRC wurde immer schneller und arbeitete sich bis auf den dritten Rang vor. Dahinter Ott Tänak (Ford), Dani Sordo (Hyundai) und Mads Østberg. Die ersten neun Fahrer lagen zu diesem Zeitpunkt innerhalb von neun Sekunden. Ausgeschieden in der vierten WP waren Elfyn Evans, der sich mehrmals überschlug und Robert Kubica (beide Ford), der einen Baum streifte. Am Nachmittag wurde Hirvonen immer schneller und übernahm die Spitze vor Tänak. Ogier fiel auf den dritten Rang zurück, schlimmer kam es für den zweiten VW-Fahrer Latvala, der nach einem Überschlag in WP 5 die Rallye aufgeben musste. Kris Meeke fiel nach einem Unfall ebenfalls aus, somit war Østberg bester Citroën-Fahrer auf dem vierten Rang.

3. Tag (Samstag, 5. April) 
Nach Wertungsprüfung 10 übernahm Ogier wieder die Führung von Hirvonen und gab diese bis zum Abend nicht mehr ab. Die Ausgeschiedenen vom Freitag nahmen dank des Rallye-2-Reglements wieder an der Rallye teil. Evans lag im Gesamtklassement auf dem 27. Rang, Kubica hatte erneut einen Unfall und kam auf dem letzten Rang ins Ziel. Latvala gewann die zehnte Wertungsprüfung, er arbeitete sich auf den 17. Rang vor. Tänak verlor den dritten Rang im Gesamtklassement wegen eines Unfalls. Neuville büßte in der Wertungsprüfung 13 zwei Plätze ein wegen einer beschädigten Radaufhängung. Er beendete den Tag auf dem siebten Gesamtrang. Bester Hyundai-Pilot war, nach dem Samstag, Sordo auf dem vierten Platz.

4. Tag (Sonntag, 6. April) 
Ogier kontrollierte die Rallye am letzten Tag und gewann die abschließende Power-Stage vor Latvala und Østberg. Der viertplatzierte Dani Sordo fiel auf der Verbindungsstrecke zwischen Wertungsprüfung 13 zu WP 14 wegen einer gebrochenen Antriebswelle aus. Das Gaststarter-Duo Solberg mit Beifahrerin Ilka Minor (Ford) fuhren, trotz Reifen- und Radaufhängungsproblemen, auf den fünften Rang. In der Weltmeisterschaft baute Ogier (91 Punkte) den Vorsprung auf Latvala (62) und Mads Østberg (48) aus.

Meldeliste 
Nicht als WRC, WRC-2 und WRC-3 gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Fahrerwertung nach der Rallye 
Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Portugal
2014